De IndyCar Series 2011 was het zestiende kampioenschap van de IndyCar Series. Het kampioenschap ging van start op 25-27 maart 2011 op het stratencircuit van St. Petersburg en eindigde op 16 oktober op de Las Vegas Motor Speedway. Ten opzichte van 2010 stond er een nieuw circuit op het programma, het stratencircuit van Baltimore, dat als veertiende race op de kalender staat. Op de Texas Motor Speedway werd er twee keer geracet op één race-weekend. Ten opzichte van 2010 verdwenen er vier circuits van de kalender, Zowel Watkins Glen International als de Kansas Speedway, de Homestead-Miami Speedway en de Chicagoland Speedway, vier circuits die beheerd worden door de International Speedway Corporation. De Milwaukee Mile keerde terug op de kalender na één jaar afwezigheid, de New Hampshire Motor Speedway keerde terug nadat dit circuit gebruikt werd in de periode 1996-1998. De 95e Indianapolis 500 vierde zijn honderdste verjaardag nadat de eerste editie gehouden werd in 1911 en werd gereden op 29 mei. De race werd gewonnen door de Brit Dan Wheldon. Hij overleed aan de gevolgen van een zwaar ongeval tijdens de laatste race van het jaar op de Las Vegas Motor Speedway. Dario Franchitti won het kampioenschap voor de vierde keer uit zijn carrière.

Deelnemersveld

Races

Eindstand 

DNQ: niet gekwalificeerd, Wth: gekwalificeerd maar niet deelgenomen aan de race

Puntensysteem

Puntensysteem races 

PP = poleposition, RL = meeste ronden aan de leiding

Punten gridposities Indianapolis 500 
Vanaf 2010 worden er extra punten verdeeld voor de startposities tijdens de Indianapolis 500. Elke coureur die zich kan kwalificeren voor de race verdient daarmee punten. De coureur op poleposition krijgt 15 punten in plaats van 1 zoals het geval is tijdens de andere races uit het kampioenschap.

Puntensysteem Texas 
In Texas worden er dit jaar twee wedstrijden verreden waarbij in beide races de helft van de punten van de normale puntentelling zullen worden uitgereikt.

Externe link 
 Officiële website

Indy Racing League naar jaar
Autosport in 2011